White Island (« Île Blanche ») est le nom de plusieurs îles :

Amérique

, île de l'océan Arctique située dans l'archipel arctique canadien ;

Antarctique 
 White Island, île de l'océan Austral située dans l'archipel de Ross ;
 , île de la terre d'Enderby faisant partie du Territoire antarctique australien ;

Europe

, île de l'archipel des Sorlingues, au sud-ouest de l'Angleterre ;
 White Island, île de l'archipel des Hébrides intérieures, en Écosse ;
 , île du comté de Fermanagh, en Irlande du Nord ;

Océanie

White Island, île de l'océan Indien située dans la baie Shark ;

White Island, île de l'océan Pacifique Sud située dans la baie de l'Abondance ;
 White Island, île de l'océan Pacifique Sud située au large des côtes de l'Otago ;